Вранић може да се односи на:

 Вранић (Барајево), насеље у општини Барајево, град Београд, Република Србија
 Вранић (Котор Варош), насеље у општини Котор Варош, Република Српска, БиХ
 Вранић (Брестовац), насеље у општини Брестовац, западна Славонија, Република Хрватска
 Вранић (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија
 Вранић (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија

или

 Вранић (презиме), српско презиме